Poor Cow steht für:
 Poor Cow (Film), Film (1967) von Ken Loach
 Poor Cow (Lied), Lied von Bernie Taupin, veröffentlicht auf dem Elton-John-Album Reg Strikes Back (1988)